Колы́шка (колы́жка, от колы́га):
 Колыжка вологодск. — ком или кучка навоза
 Колыжка вологодск. — возок сена
 Колыжка яросл. вят. — лубяное лукошко или плетюшка
 Колыжка твер. пск. — скряга
 Колыжка твер. пск. — закрутка в верёвке, сгиб с перевоем, особенно в новой, крутой, либо в мокрой верёвке
 Колышка — элемент узлов
 Колышка — узел
 Калышка — поздний вариант ошибочного произнесения и написания слова «колышка»
 Колыжка тул. ряз. — колыбель, колыска, детская тележка
 Колыжка пск. твер. костр. — двуколка, одноколка, таратайка

См. также 
 Колышки

Примечания